Antonio Gabriele Severoli – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
Filippo Severoli – militare italiano
Marcello Severoli – antiquario e religioso italiano